Константин Поляков:
 Поляков, Константин Илларионович (1924—1943) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Поляков, Константин Михайлович (1912—1995) — советский металлург, лауреат Ленинской премии.